Kimbolton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Kimbolton, Cambridgeshire, ort i England 
 Kimbolton Castle, slott i Kimbolton, Cambridgeshire
 Kimbolton, Herefordshire, ort i England,